

Шестач () — село у Синжерейському районі. Входить до складу комуни Препеліца.
 Шестач () — село у Шолданештському районі.